Ческа-Липа:

 Ческа-Липа — город в Чехии, в районе Ческа-Липа Либерецкого края.
 Ческа-Липа — один из 4 районов Либерецкого края Чехии.